Шибеник:

 Шибеник — город в Хорватии.
 «Шибеник» — хорватский ракетный катер типа «Раде Кончар».
 «Шибеник» — хорватский футбольный клуб из города Шибеник.